Gordon Hill – angielski piłkarz
 Gordon Hill – angielski sędzia piłkarski
 Gordon Hill railway station – stacja kolejowa w londyńskiej dzielnicy London Borough of Enfield
 Gordon Hill – minister policji w rządzie Australii Zachodniej